Esistono più comuni francesi con questo nome

Goulles – Corrèze
Les Goulles (Côte-d'Or)